De wedstrijden van het Nederlandse Tweede divisie voetbal uit het seizoen 1966/67 was het 11e seizoen van de laagste (semi-)professionele Nederlandse voetbalcompetitie voor mannen. Het seizoen bestond uit 46 speelronden van elk 11 wedstrijden. De competitie begon op 7 augustus 1966 en duurde tot 4 juni 1967.

Speelronde 1

Speelronde 2

Speelronde 3

Speelronde 4

Speelronde 5

Speelronde 6

Speelronde 7

Speelronde 8

Speelronde 9

Speelronde 10

Speelronde 11

Speelronde 12

Speelronde 13

Speelronde 14

Speelronde 15

Speelronde 16

Speelronde 17

Speelronde 18

Speelronde 19

Speelronde 20

Speelronde 21

Speelronde 22

Speelronde 23

Speelronde 24

Speelronde 25

Speelronde 26

Speelronde 27

Speelronde 28

Speelronde 29

Speelronde 30

Speelronde 31

Speelronde 32

Speelronde 33

Speelronde 34

Speelronde 35

Speelronde 36

Speelronde 37

Speelronde 38

Speelronde 39

Speelronde 40

Speelronde 41

Speelronde 42

Speelronde 43

Speelronde 44

Speelronde 45

Speelronde 46

Voetnoten

1966/67
Nederlands competitievoetbal 1966/67